Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 1976 года прошёл 3-11 апреля в спортивном комплексе «Вернер-Зееленбиндер-Халле» в Берлине (ГДР). В турнире принял участие 151 спортсмен из 21 страны. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). В ходе чемпионата было установлено 12 мировых рекордов.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1976
Международные спортивные соревнования в Берлине
Апрель 1976 года
Спорт в Германии в 1976 году
Чемпионаты Европы в 1976 году
Чемпионаты Европы в ГДР
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии
1976 год в тяжёлой атлетике